Schulze-Gerlach ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Schulze-Gerlach (* 1948), deutscher Sänger und Fernsehmoderator
 Tine Schulze-Gerlach (1920–2011; geb. Christine Martha Gerlach), deutsche Schriftstellerin und Dichterin